Veli-Matti Savinainen (né le  à Espoo en Finlande) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au  Espoon Kiekkoseura (EKS), c'est avec un autre, le plus prestigieux club de la ville d'Espoo, les Blues, que Savinainen fait ses débuts juniors avec la formation des moins de 16 ans. Il ne joue pas pour la saison 2002-2003, mais le FPS Forssa l'intègre dans sa formation des moins de 20 ans pour la saison 2003-2004. C'est avec cette équipe qu'il fait ses débuts professionnels en 2005, alors que la formation de Forssa évolue en Mestis. En 2007, Savinainen, qui a été formé chez un club mineur et c'est retrouvé sans club au milieu de sa carrière junior, fait ses débuts dans la première division finlandaise, la SM-liiga alors qu'il se retrouve au Ässät Pori. Il évolue avec ce club jusqu'en 2013, alors qu'il rejoint le Iougra Khanty-Mansiïsk, club de la KHL. La saison suivante est partagée entre la Russie et la Suède, mais en 2015, Savinainen retrouve la Finlande alors qu'il rejoint le Tappara Tampere.

En 2017, Savinainen entreprend une seconde tentative en Russie alors qu'il rejoint de nouveau le Iougra, l'année suivante, il reste dans la même ligue, mais rejoint la formation chinoise du HC Red Star Kunlun.

Internationale 
Savinainen représente la Finlande au niveau international. Il est sélectionné pour son premier championnat du monde en 2013 et ses premiers Jeux olympiques.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002|| Espoo Blues U16|| Jr. C SM-sarja || 12|| 11|| 4|| 15|| 18|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|- 
|colspan="3"|
|colspan="5"|
|colspan="5"|
|-
| 2003-2004|| FPS Forssa U20|| Jr. A I-divisioona || 28|| 9|| 8|| 17|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| FPS Forssa U20|| Jr. A I-divisioona || 12|| 2|| 6|| 8|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| FPS Forssa U20|| Jr. A Suomi-sarja || 13|| 6|| 7|| 13|| 24|| 2|| 0|| 3|| 3|| 32
|-
| 2005-2006|| FPS Forssa U20|| Jr. A Suomi-sarja || 1|| 0|| 2|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006|| FPS Forssa|| Mestis || 35|| 3|| 3|| 6|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007|| FPS Forssa|| Mestis || 44|| 14|| 19|| 33|| 60|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008|| Ässät Pori|| SM-liiga || 48|| 4|| 7|| 11|| 52|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || KooKoo Kouvola|| Mestis || 2|| 1|| 1|| 2|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009|| Ässät Pori|| SM-liiga || 51|| 6|| 19|| 25|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Ässät Pori|| SM-liiga || 50|| 6|| 7|| 13|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| Ässät Pori|| SM-liiga || 55|| 9|| 13|| 22|| 34|| 6|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
| 2011-2012|| Ässät Pori|| SM-liiga || 60|| 17|| 14|| 31|| 67|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2012-2013|| Ässät Pori|| SM-liiga || 46|| 20|| 16|| 36|| 43|| 16|| 4|| 5|| 9|| 10
|-
| 2013-2014|| Iougra Khanty-Mansiïsk|| KHL || 49|| 13|| 6|| 19|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Leksands IF|| Elitserien || 24|| 5|| 5|| 10|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Torpedo Nijni Novgorod|| KHL || 25|| 2|| 3|| 5|| 4|| 4|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 2015-2016|| Tappara Tampere|| Liiga || 44|| 7|| 15|| 22|| 18|| 18|| 2|| 2|| 4|| 28
|-
| 2016-2017|| Tappara Tempere|| Liiga || 55|| 30|| 26|| 56|| 36|| 17|| 5|| 6|| 11|| 30
|-
| 2017-2018|| Iougra Khanty-Mansiïsk|| KHL || 50|| 9|| 8|| 17|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2018-2019 || HC Red Star Kunlun || KHL || 37|| 9|| 9|| 18|| 45|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020 || Jokerit || KHL || 44|| 11|| 13|| 24|| 27|| 6|| 3|| 0|| 3|| 6
|-
|2020-2021 || Jokerit || KHL || 52 || 14 || 10 || 24|| 58|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2021-2022 || Jokerit || KHL || 45|| 5|| 7|| 12|| 23|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| Tappara Tampere || Liiga || || || || || ||

Internationale 

| 2011-2012 || align="left"|International || 5 || 2 || 0 || 2 || 2 || align="left"| 
|-
| 2012-2013 || align="left"|Euro Hockey Tour || 3 || 2 || 0 || 2 || 2 || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2013 || align="left"|Championnat du monde || 10 || 3 || 1 || 4 || 4 || align="left"|  place
|-
| 2012-2013 || align="left"|International || 13 || 5 || 1 || 6 || 6 || align="left"| 
|-
| 2013-2014 || align="left"|Euro Hockey Tour || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2014 || align="left"|Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2013-2014 || align="left"|International || 19 || 2 || 2 || 4 || 2 || align="left"| 
|-
| 2014-2015 || align="left"|Euro Hockey Tour || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2014-2015 || align="left"|International || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"| 
|-
| 2016-2017 || align="left"|Euro Hockey Tour || 6 || 4 || 1 || 5 || 6 || align="left"|  place
|-
| 2017 || align="left"|Championnat du monde || 10 || 3 || 4 || 7 || 4 || align="left"|  place
|-
| 2016-2017 || align="left"|International || 16 || 7 || 5 || 12 || 10 || align="left"| 
|-
| 2017-2018 || align="left"|Euro Hockey Tour || 10 || 1 || 2 || 3 || 31 || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2018 || align="left"|Jeux olympiques || 5 || 1 || 1 || 2 || 2 || align="left"|  place
|-
| 2018 || align="left"|Championnat du monde || 8 || 4 || 4 || 8 || 6 || align="left"|  place
|-
| 2017-2018 || align="left"|International || 28 || 7 || 9 || 16 || 66 || align="left"| 
|-
| 2018-2019 || align="left"|Euro Hockey Tour || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2019 || align="left"|Championnat du monde || 10|| 0|| 5|| 5|| 0 || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2018-2019 || align="left"|International || 14|| 1|| 5|| 6|| 0 || align="left"|

Notes et références

Notes

Références 

Naissance à Espoo
Naissance en janvier 1986
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du KooKoo Kouvola
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du Leksands IF
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du Tappara
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur du Jokerit Helsinki
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée Aarne-Honkavaara